Fântânele est un nom qui désigne de nombreuses localités de Roumanie.

Communes 
 Fântânele, dans le județ d'Arad
 Fântânele, dans le județ de Constanța
 Fântânele, dans le județ de Iași
 Fântânele, dans le județ de Mureș
 Fântânele, dans le județ de Prahova
 Fântânele, dans le județ de Suceava
 Fântânele, dans le județ de Teleorman

Villages 
 Fântânele, dans la commune de Hemeiuș, județ de Bacău
 Fântânele, dans la commune de Motoșeni, județ de Bacău
 Fântânele, dans la commune de Matei, județ de Bistrița-Năsăud
 Fântânele, dans la commune de Mărgăritești, județ de Buzău
 Fântânele, dans la commune de Năeni, județ de Buzău
 Fântânele, dans la commune de Cojasca, județ de Dâmbovița
 Fântânele, dans la commune de Radovan, județ de Dolj
 Fântânele, dans la commune de Teslui, județ de Dolj
 Fântânele, dans la commune de Scânteiești, județ de Galați
 Fântânele, dans la commune de Urdari, județ de Gorj
 Fântânele, dans la commune de Andrieșeni, județ de Iași
 Fântânele, dans la commune de Dragu, județ de Sălaj
 Fântânele, dans la commune de Puiești, județ de Vaslui
 Fântânele, dans la commune de Săliște, județ de Sibiu